Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов 2006 — четвёртый чемпионат Европы максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовала 81 команда из 18 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате Европы на оф. сайте ФИМБА
 Официальный сайт турнира

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
2006 год в баскетболе
Август 2006 года
Спорт в Германии в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Чемпионаты Европы в 2006 году
Международные соревнования по баскетболу в Германии
Чемпионаты Европы в Германии